Та́ловая — река в Казахстане и России, левый приток Камелика.

Описание 
Длина реки — 77 км, площадь бассейна — 1550 км². Берёт начало на возвышенности Общий Сырт.

Исток в балках в 4,5 км к юго-западу от села Чапурино в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области. В верховьях река течёт, извиваясь, на северо-запад, поворачивает на юго-запад и входит в Перелюбский район Саратовской области России. В среднем течении ещё дважды пересекает российско-казахстанскую границу. В низовьях течёт на северо-запад по территории России и впадает в Камелик по левому берегу напротив села Кучумбетово (157 км от устья).

Река пересыхающая. Имеются малые пруды на реке и притоках.

На берегах расположены сёла Таловая (Казахстан) и Холманка (РФ). В бассейне также находятся Шалгай, Карпово (оба — Казахстан), Натальин Яр, Тараховка, Куцеба, Холманка [хутор], Алексеевка (все — РФ).

Основные притоки (от устья, в скобках указана длина в км):

 3 км пр: Солянка (35)
 12 км лв: Холманка (21)
 39 км лв: Солдатка (14)
 40 км лв: Перемётная (23)
 53 км пр: Тришкина (19)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Иргиз от истока до Сулакского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010001612112100009827.

Примечания 

Притоки Камелика
Реки Перелюбского района
Реки Западно-Казахстанской области